Nadole peut faire référence à :
en Pologne
 Nadole, un village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Nadole, un village de la voïvodie de Łódź
 Nadole, un village de la voïvodie de Poméranie

en Slovénie
 Nadole, une localité de la municipalité de Žetale dans la région de Basse-Styrie